De wereldkampioenschappen wielrennen 2005 werden gehouden van 20 tot en met 25 september 2005 in en rond de Spaanse hoofdstad Madrid. Het parcours voor de wegwedstrijd was een 21 km lang stadsparcours, met start en aankomst op de Plaza de Lima. De wedstrijd reed voorbij het Bernabéu-stadion, de Madrileense zakenwijk en het Palacio de Congresos. De tijdritten vonden plaatsen in het Casa de Campo-park.

Programma

Mannen

Elite

Beloften

Vrouwen

Elite

Medaillespiegel

Zie ook
 UCI Road Women World Cup 2005
 Wereldkampioenschappen mountainbike 2005

Externe link 
  Officiële website

2005
Wielrennen in 2005
Wielerwedstrijd in Spanje
Sportevenement in Madrid
Wielrennen